La Serie A 1940-1941 è stata la 41ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 12ª a girone unico), disputata tra il 6 ottobre 1940 e il 4 maggio 1941 e conclusa con la vittoria del , al suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Ettore Puricelli (Bologna) con 22 reti.

Stagione

Antefatti 

La stagione 1940-41 iniziò in un clima certamente non troppo rilassato: appena una settimana dopo la conclusione del precedente torneo, vinto dall', il governo Mussolini dichiarò guerra a Francia e Gran Bretagna, dando il via a pagine drammatiche della storia d'Italia. Convinto dell'ingresso in una "guerra lampo", Mussolini non fermò il calcio ma, anzi, sostenne la continuazione dei campionati per rasserenare il popolo e la propaganda. Così, il 6 ottobre, giorno dell'undicesimo anniversario della nascita del girone unico, partì regolarmente il campionato.

Nomi altisonanti furono protagonisti del mercato: il  ingaggiò il redivivo Meazza, la  sborsò cinquecentomila lire per l'ala della  Colaussi e il  mise sotto contratto Giovanni Ferrari, ormai relegato tra le riserve nell'Ambrosiana; i nerazzurri innestarono tra i titolari il solo portiere Sain. Imponenti rinnovamenti furono invece quelli avviati da  (Valcareggi, Geigerle, Di Benedetti, Degano) e  (Gradella, Romagnoli, Zironi, Puccinelli).

Il campionato 

Dopo il  dell'anno precedente, fu un'altra squadra convertita al Sistema a dominare le prime giornate, ovvero la Fiorentina di Giuseppe Galluzzi, che arretrò Bigogno in difesa e si affidò alla vena di Menti; all'ottavo turno i viola furono superati dal regolare Bologna, squadra dall'età media piuttosto alta ma sospinta da un trio d'attacco, Biavati-Reguzzoni-Puricelli in grande spolvero. Sul finire del girone d'andata i rossoblù ritrovarono a lottare per il vertice la consueta duellante, l'Ambrosiana, ma conclusero comunque il girone d'andata con due punti di vantaggio sui nerazzurri. Sul fondo si dimenavano  e .

Nel girone di ritorno i petroniani mantennero la loro marcia costante, per poi rafforzare il primato in modo clamoroso con il 5-0 inflitto all'inseguitrice nello scontro diretto del 30 marzo; il 27 aprile vinsero matematicamente il loro sesto titolo, il quarto in sei anni, vinto con disarmante tranquillità in una stagione generalmente poco brillante ed emozionante. Puricelli fu per la seconda volta capocannoniere con ventidue reti (dodici segnate di testa), mentre Ferrari vinse il suo ottavo scudetto, primato condiviso con Virginio Rosetta, Giuseppe Furino e Gianluigi Buffon.

Le retrocessioni colpirono un  mai veramente in gara (alla 20ª giornata i pugliesi erano ormai staccati di dieci punti) ed il  che, nonostante una buona partenza, rimase vittima del quoziente-reti per soli nove centesimi, favorendo la Lazio di Piola, che visse un campionato ampiamente al di sotto delle aspettative. Fu quella l'unica volta nella storia dei campionati a 16 squadre in cui non furono sufficienti 27 punti per evitare la Serie B.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
       Campione d'Italia.
       Retrocesse in Serie B 1941-1942.

Regolamento:
 Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Bologna (16)
 Minor numero di sconfitte: Bologna (7)
 Miglior attacco: Bologna e Fiorentina (60 reti fatte)
 Miglior difesa: Milano (34 reti subite)
 Miglior differenza reti: Bologna (+23)
 Maggior numero di pareggi: Lazio e Venezia (13)
 Minor numero di pareggi: Fiorentina (6)
 Minor numero di vittorie: Bari (5)
 Maggior numero di sconfitte: Bari (18)
 Peggior attacco: Bari e Novara (31 reti fatte)
 Peggior difesa: Bari (84 reti subite)
 Peggior differenza reti: Bari (-53)
 Partita con più reti: Torino-Ambrosiana 5-5 (14ª giornata)
 Miglior sequenza di partite utili: Bologna (9, dalla 11ª alla 19ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 733 gol (di cui 27 su autorete) da 150 diversi giocatori, per una media di 3,05 gol a partita. Un match, Napoli-Lazio, fu dato vinto agli ospiti (0-2) in seguito a giudizio sportivo.Da segnalare la quadripletta messa a segno da Giacomo Neri in Genova-Bari 6-1 della 29ª giornata.Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Il Littoriale, annate 1940 e 1941.
 La Stampa, annate 1940 e 1941.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1940
Calcio nel 1941
1940